L'edizione 1949 della Pervaja Gruppa fu il 12ª del massimo campionato sovietico di calcio, la prima con questa denominazione; fu vinto dalla Dinamo Mosca, giunto al suo quinto titolo.

Capocannoniere della competizione fu Nikita Simonjan (Spartak Mosca) con 26 marcature.

Stagione

Novità

I club partecipanti furono portate a 18, con l'arrivo della neopromossa Lokomotiv Charkiv e delle ripescate Neftyanik Baku, Dinamo Erevan, Daugava Riga e Šachtër Stalino, al posto della sola retrocessa, il Kryl'ja Sovetov Mosca. Con queste ammissioni furono coinvolte un numero maggiore di repubbliche sovietiche, rispetto al passato: le squadre russe continuarono ad essere comunque più della metà dei partecipanti.

Formula

Le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 34 giornate: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Non erano previste retrocessioni in seconda divisione al termine della stagione.

Fu l'ultima stagione in cui questa categoria utilizzò tale denominazione: dall'anno successivo fu nota come Klass A.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1949.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Voci correlate
Vtoraja Gruppa 1949
Kubok SSSR 1949

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1949
1949